Зета може да се отнася за:

 Зета, гръцка буква
 Зета, средновековно владение на Балканите
 Зета, река в Черна гора, по името на което носи названието си владението
 Зита, италианска светица